Ugarte oder uharte ist ein baskisches Wort, das „Insel“ bedeutet

Ugarte ist ein Ort in der spanischen Provinz Bizkaia, siehe Ugarte (Valle De Trapaga)

Ugarte ist der Name einer spanischen Uradels-Familie aus dem Königreich Aragon, siehe Ugarte (Adelsgeschlecht)

Ugarte ist der Familienname folgender Personen: 
 Adriana Ugarte (* 1985), spanische Schauspielerin
 Agustín de Ugarte y Sarabia († 1650), römisch-katholischer Bischof
 Alfonso Ugarte y Vernal (1847–1880), peruanischer Kriegsheld
 Alois von und zu Ugarte (1749–1817), österreichischer oberster Kanzler
 Aloys der Jüngere von Ugarte (1784–1854), K.k. Geheimrat und Gouverneur von Mähren und Schlesien
 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (1915–2006), ehemaliger Diktator von Chile, siehe Augusto Pinochet
 Bruno Stagno Ugarte (* 1970), costa-ricanischer Diplomat
 Enrique Ugarte (* 1957), spanischer Akkordeonist und Dirigent
 Fernando Ugarte (* 1983), mexikanischer Eishockeyspieler
 Floro Ugarte (1884–1975), argentinischer Komponist
 Francisco Javier Ugarte Pagés (1852–1919), spanischer Anwalt und Politiker
 Gerzayn Ugarte (1881–1940), mexikanischer Botschafter
 Iñaki Ugarte (* 1988), spanischer Handballspieler
 José de la Torre Ugarte (1798–1878), peruanischer Poet
 José Laureano Pineda Ugarte (1802–1853), Director Supremo von Nicaragua.
 José de Rezabal y Ugarte (1747–1800), Gouverneur von Chile
 José de la Torre Ugarte (1786–1831), peruanischer Lyriker und Jurist
 Juan Antonio Ugarte Pérez (* 1938), peruanischer Priester, Erzbischof von Cuzco
 Juan Manuel Ugarte Eléspuru (1911–2004), peruanischer Künstler
 Juan Ugarte, spanischer Fußballspieler
 Julián Ugarte (1929–1987), spanischer Schauspieler und Maler
 Katy Ugarte (* 1971), peruanische Politikerin
 Luis Wilson Ugarte, peruanischer Politiker
 Manuel Ugarte (1875–1951), argentinischer Autor
 Manuel Ugarte (Fußballspieler) (* 2001), uruguayischer Fußballspieler
 Óscar Ugarte (* 1944), peruanischer Mediziner und Politiker (Gesundheitsminister)
 Pablo Ugarte (* 1975), bolivianischer Tennisspieler
 Victor Ugarte (1926–1995), bolivianischer Fußballspieler